La Blanca kan syfta på:

Guatemala
 Municipio de La Blanca, kommun

Mexiko 

 La Blanca, Oaxaca, 
 La Blanca, Zacatecas, Pinos, 
 La Blanca, Michoacán de Ocampo, Tacámbaro,